Анна Марта София Вальгрен (; ) — шведская писательница, сценарист и общественный деятель. Мать 9 детей, автор 37 изданных книг. Не имея педагогического и медицинского образования, кроме школы, стала автором нескольких курсов по воспитанию.

Биография и образование 
Анна родилась в семье известного шведского строителя-инноватора Гарри Карлссона и ресторанного менеджера Марианны Вальгрен. В браке родители пробыли недолго. У Анны есть шесть сводных братьев и сестер по отцу.

Образование 
В 1951 году в возрасте 9 лет после развода родителей Анна осталась одна в Стокгольме и попала в интернат.

В 1961 окончила первую шведскую школу-интернат Viggbyholmsskolan с экспериментальной педагогической системой.

В 1962—1963 занималась в театральной школе Оскара Витцанского.

Замужества 
 Первое: 1961—1966. Муж — преподаватель Ларс Даниус, в браке рождены две дочери: Сара и Нина.
 Второе: 1966—1972. Супруг — художник Карстен Фельдт. В браке появилось трое детей: дочери Фелиция и Майя, сын Линус.
 Третье: 1974—1976. Муж — Хамид эль-Хатиб. Пара проживала в Египте, родился сын Арон, который умер от дифтерии в возрасте 3 лет.
 Четвёртое: журналист Бо Сёдерберг. В браке родились дочери Аврора, Элеонора, Айседора.
 Пятое и шестое: 1985—1986/1987-1989. Супруг — журналист Пер-Иваре Зольстрём.
 Седьмой брак: 2001—2003 гг. Муж — Стиг Карлссон.

Кроме 9 детей, у Анны 18 внуков и 3 правнука.

Участие в публичных дебатах 
В 1977 в телепрограмме Konfrontation Вальгрен выступила с провокационным лозунгом против помещения в детские сады детей в возрасте до трёх лет, а также принудительной опеки над несовершеннолетними. Она утверждала, что под видом самореализации женщин заставили выйти на рынок труда и подчиниться условиям мужчин.

Методы Анны Вальгрен по уходу за младенцами, описанные в её книгах, неоднократно подвергались критике со стороны психологов и педиатров. Её позиции относительно укладывания младенцев на живот во время ночного сна осуждались, признавались жестокими, опасными для жизни детей.

В 2004 г. Анна создала сайт www.annawahlgren.com с собственным родительским форумом и книжное издательство AnnaWahlgren AB.

2009 Вальгрен стала спикером 16-го Стриндбергского фестиваля.

В январе 2012 года третья дочь Анны Фелиция Фельд выпустила автобиографическую повесть «Исчезнувшая Фелиция». В книге она открыто критиковала политику воспитания своей матери, обвинила её в злоупотреблении алкоголем, частой смене партнёров и жестоком обращении.

Вальгрен ответила книгой «Правда или следствие» (2012), но она не смогла предотвратить последовавший за ней финансовый крах. Продажи её книг резко упали, в том числе и тех, которые успели стать настольными для молодых родителей.

Несмотря на неоднозначную репутацию, Анна Вальгрен по сей день считается экспертом по воспитанию детей, а её книги переиздаются, переводятся на разные языки. В 2015 году на русский был переведён курс «Наши дети спят всю ночь», который получил в России титульный маркер «Бестселлеры детской психологии».

После выхода скандальной книги дочери Анна Вальгрен продала своё имение в Ямтланде и переехала на Гоа в Индию к приемному сыну Вито. По информации шведской газеты Expressen, они стали мужем и женой. Анна данный факт не отрицает, но продолжает утверждать, что относится к Вито только как к сыну, а брак был заключен ради социального сотрудничества. Разница между супругами составляла 40 лет. Вальгрен снимала дом для «приемного сына», его жены и детей, фактически содержала всю свою индийскую семью.

Фильмография

Библиография 

 «Один из ноябрьских вечеров». Рассказы, 1968, издательство Bonnier.
 «Баночка». Детская книга, 1968, издательство Bonnier.
 «Картины из сада». Рассказы, 1969, издательство Bonnier.
 «Века лайв». Роман, 1970, издательство Bonnier.
 «Подари жизнь». Роман, 1973, издательство Bonnier.
 «Седьмая зима». Роман, 1975, издательство Bonnier.
 «Не следует спать». 1976, издательство Hemmets Journal.
 «Пять пьес для любительского театра». Антология, 1977, издательство Författarförlaget.
 «Но не было любви». Рассказы, 1977, издательство Bonnier.
 «Дети Земли». Прозаическая поэзия, 1978, издательство Hemmets Journal.
 «Королевство двух мужчин». Роман, 1978, издательство Bonnier.
 «Похоть и тоска». Рассказы, 1978, издательство Bonnier.
 «Человек в платье». Сатира, 1980, издательство Bonnier.
 «Без тебя». Поэтическая история, 1981, издательство Bonnier.
 «Во имя любви». 1985, издательство Bonnier.
 «Уход за детьми и их воспитание 0-16 лет». ISBN 978-91-977736-0-7, 1983 г.
 «Спросите Анну о детях». Родительское консультирование, 1986, издательство Allerbok.
 Rosengården. Роман, 1986, издательство Bonnier.
 «Зорген». Роман, 1987, издательство Bonnier.
 «Дневник». Женские истории, 1989, издательство Bonnier.
 Mommo — OnceUpon a Time. Memoirs. Part 1. 1995, издательство Sellin&Partner.
 «Лилль-Бэбс — Она — я». Биография, 1996, издательство «Хорошие книги».
 «Моммо — Квиннолив». Воспоминания. Часть 2. 1996, издательство Sellin&Partner.
 «Моммо — Барнфота». Мемуары. 1997, издательство Sellin&Partner.
 «Сказка о любви. Мыло-гамак». 2002, издательство Bonnier.
 «Онлайн консультирование родителей», 2002, издательство Bonnier.
 «Детская книга». Переработанное новое международное издание, 2004 г., издательство Bonnier.
 «Сон всю ночь», 2005, издательство Anna Wahlgren AB.
 «Международный сон всю ночь — так вы поможете своему малышу хорошо спать всю ночь». ISBN 9789163321788
 «Детская книга. Уход за детьми и воспитание детей 0-16 лет». ISBN 9789197773607
 «Хороший ночной сон — вот как вы действительно можете помочь своему ребёнку уснуть всю ночь». ISBN 9789197773614
 «Во имя любви к детям. Уход за детьми и воспитание детей 0-16 лет». ISBN 9789197773621
 «Не бойся умереть, любимый. Бойтесь не жить». Рассказы. ISBN 9789197773652
 «Баночка». Новая редакция. ISBN 9789197773638
 «Русские спят всю ночь». ISBN 9789197773645
 InternationalSleepAllNight. Электронная книга, 2011.
 «Правда или следствие: не роман». Либрис ISBN 978-91-979631-8-3

Примечания